Es gibt zwei Flughäfen in Rio de Janeiro (IATA-Code: RIO):

Flughafen Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (IATA-Code: GIG), international,
Flughafen Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU), national.